James Barry può riferirsi a:
James Barry – pittore irlandese
James Barry – medico chirurgo irlandese
James Barry Munnik Hertzog – generale e uomo politico sudafricano
James Barry Walker – calciatore inglese
Jimmy Barry – ex pugile statunitense